Административный округ:
 Административный округ (СССР)
 Административный округ (Россия)
 Административный округ (Германия)
 Административный округ (Саудовская Аравия)